Shogo Nishikawa (Naka-ku, 1 de julho de 1983) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata